Turniej olimpijski w tenisie stołowym mężczyzn podczas XXXII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio odbył się w dniach od 24 lipca do 30 lipca 2021 roku w Tokyo Metropolitan Gymnasium.

Kalendarium 
Wszystkie godziny podane są w czasie tokijskim (UTC+09:00).

Rozstawieni zawodnicy 
Zawodnicy zostali rozstawieni w oparciu o ranking światowy ITTF opublikowany w lipcu 2020 roku przy czym maksymalnie z jednego kraju mogło być dwóch zawodników.

Pierwszych szesnastu zawodników zakwalifikowało się bezpośrednio do trzeciej rundy.

Zawodnicy rozstawieni na miejscach od 17 do 32 zakwalifikowli się bezpośrednio do drugiej rundy.

   Robert Gardos
 Darko Jorgić
 Chuang Chih-yuan
 Sharath Kamal
 Kanak Jha
 Jonathan Groth
 Tomislav Pucar
 Wang Yang
 Gustavo Tsuboi
 Sathiyan Gnanasekaran
 Emmanuel Lebesson
 Omar Assar
 Anton Källberg
 Kirill Gerassimenko
 Ahmed Saleh
 Daniel Habesohn

Turniej

Faza medalowa

Faza początkowa

Górna drabinka

Grupa pierwsza

Grupa druga

Dolna drabinka

Grupa trzecia

Grupa czwarta

Rundy eliminacyjne

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Tenis stołowy na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016